Богородская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богородская волость (Вологодский уезд) — в Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Богородская волость (Кадниковский уезд) — в Вологодской губернии, Кадниковский уезд
 Богородская волость (Усть-Сысольский уезд) — в Вологодской губернии, Усть-Сысольский уезд
 Богородская волость (Нолинский уезд) — в Вятской губернии, Нолинский уезд
 Богородская волость (Тетюшский уезд) — в Казанской губернии, Тетюшский уезд
 Богородская волость (Чебоксарский уезд) — в Казанской губернии, Чебоксарский уезд
 Богородская волость (Чистопольский уезд) — в Казанской губернии, Чистопольский уезд
 Богородская волость (Варнавинский уезд) — в Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Богородская волость (Новооскольский уезд) — в Курской губернии, Новооскольский уезд
 Богородская волость (Верейский уезд) — в Московской губернии, Верейский уезд
 Богородская волость (Горбатовский уезд) — в Нижегородской губернии, Горбатовский уезд
 Богородская волость (Макарьевский уезд) — в Нижегородской губернии, Макарьевский уезд
 Богородская волость (Сергачский уезд) — в Нижегородской губернии, Сергачский уезд
 Богородская волость (Мокшанский уезд) — в Пензенской губернии, Мокшанский уезд
 Богородская волость (Красноуфимский уезд) — в Пермской губернии, Красноуфимский уезд
 Богородская волость (Пермский уезд) — в Пермской губернии, Пермский уезд
 Богородская волость (Бугурусланский уезд) — в Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Богородская волость (Томский уезд) — в Томской губернии, Томский уезд
 Богородская волость (Уфимский уезд) — в Уфимской губернии, Уфимский уезд
 Богородская волость (Даниловский уезд) — в Ярославской губернии, Даниловский уезд
 Богородская волость (Мышкинский уезд) — в Ярославской губернии, Мышкинский уезд
 Богородская волость (Романово-Борисоглебский уезд) — в Ярославской губернии, Романово-Борисоглебский уезд